Pera (também grafado pêra antes do Acordo Ortográfico de 1990) ou Pêra podem referir-se a:

 Pera — fruto comestível
 Pera (gênero) — género botânico

Geografia 
 Beyoğlu — zona da cidade turca de Istambul também designada por Pera
 La Pera —  município da Catalunha, Espanha

Portugal
 Pêra  (Silves) — freguesia
 Pêra (Caparica) — localidade do concelho de Almada
 Armação de Pêra — freguesia de Silves
 Castanheira de Pera — município

Desambiguações de topônimos